Аунг Ла Нсанг (; род. 21 мая 1985, Мьичина, Качин, Мьянма) — бирманский боец смешанных боевых искусств качинского происхождения, выступающий под эгидой ONE Championship. Действующий чемпион ONE Championship в среднем. Бывший ONE Championship в полутяжёлом весе.

Ранняя жизнь и образование 
Аунг Ла родился в Мьичине, штат Качин, Мьянма; в семье качинов — торговца ювелирными изделиями Инсанга Туу Аунга и его жены Шадан Нанбу. Он стал четвёртым ребёнком в семье. Аунг посещал среднюю школу в Международной школе Янгона. В 2003 году вместе с семьёй он переехал в США, где поступил в мичиганский Университет Эндрюс. В 2007 году Аунг окончил университет с дипломом в области сельского хозяйства и начал работать пчеловодом, попутно тренируясь в области MMA.

Карьера в смешанных единоборствах 
Профессиональный дебют Аунга Ла состоялся в 2005 году. Вскоре он приобрёл репутацию бойца с выдающимися навыками в болевых и удущающих приёмах, заработав себе прозвище «Бирманский питон». На раннем этапе своей карьеры Ла Нсанг выступал в King of the Cage и Ring of Combat, единожды провёл бой в Bellator MMA, а также отметился боями в нескольких других малоизвестных организациях. В возрасте 27 лет произвёл сенсацию в социальных сетях Мьянмы, когда отрывок из поединка Нсанга на CFFC 17, где он отправил в нокаут Джейсона Лоука, стал «вирусным» в штате Качин. После победы Аунг поднял национальный качинский флаг, а в послематчевом интервью порталу Kachinland News заявил, что часть полученного им гонорара будет отправлена качинским беженцам.

31 марта 2019 года Аунг Ла провёл третью успешную защиту титула в среднем весе против Кена Хасегавы, одержав победу техническим нокаутом во 2 раунде.

Ожидается, что следующий поединок Аунг проведёт в октябре в Токио, где будет защищать титул в полутяжёлом весе против чемпиона ONE Championship в тяжёлом весе — Брэндона Веры.

Титулы и достижения 
 ONE Championship
 Чемпион ONE Championship в среднем весе (один раз, действующий)
 Три успешных защиты титула
 Чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе (один раз, действующий)

Статистика в смешанных единоборствах 

|Поражение
|align=center|26-11 (1)
|| Ренье де Риддер
|Единогласное решение
|ONE on TNT 4
|
|align=center|2
|align=center|3:23
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|26-10 (1)
|| Брендон Вера
|Технический нокаут (удары)
|ONE Championship 100: Century
|
|align=center|2
|align=center|3:23
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|25-10 (1)
|| Кен Хасегава
|Технический нокаут (удары)
|ONE Championship 92: A New Era
|
|align=center|2
|align=center|4:41
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|24-10 (1)
|| Мохаммад Караки
|Технический нокаут (удары)
|ONE Championship 82: Pursuit of Greatness
|
|align=center|1
|align=center|2:21
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Победа
|align=center|23-10 (1)
|| Кен Хасегава
|Технический нокаут (удары)
|ONE Championship 75: Spirit of a Warrior
|
|align=center|5
|align=center|3:13
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Победа
|align=center|22-10 (1)
|| Александр Мачадо
|Технический нокаут (удар ногой в голову и удары)
|ONE Championship 68: Quest for Gold
|
|align=center|1
|align=center|1:24
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Победа
|align=center|21-10 (1)
|| Элейн Нгалани
|Удушающий приём (гильотина)
|ONE Championship 62: Hero's Dream
|
|align=center|1
|align=center|4:31
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Победа
|align=center|20-10 (1)
|| Виталий Бигдаш
|Единогласное решение
|ONE Championship 56: Light of a Nation
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Поражение
|align=center|19-10 (1)
|| Виталий Бигдаш
|Единогласное решение
|ONE Championship 51: Quest for Power
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Джакарта, Индонезия
|
|-
|Победа
|align=center|19-9 (1)
|| Михал Пастернак
|Единогласное решение
|ONE Championship 48: State of Warriors
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Победа
|align=center|18-9 (1)
|| Алексей Буторин
|Удушающий приём (треугольник руками)
|ONE Championship 44: Dynasty of Champions 6
|
|align=center|2
|align=center|1:57
|Хэфэй, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|17-9 (1)
|| Мохамед Али
|Удушающий приём (гильотина)
|ONE Championship 40: Union of Warriors
|
|align=center|1
|align=center|2:38
|Янгон, Мьянма
|
|-
|Победа
|align=center|16-9 (1)
|| Махмуд Салама
|Нокаут (удары)
|ONE FC 17: Era of Champions
|
|align=center|1
|align=center|1:07
|Джакарта, Индонезия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-9 (1)
|| Джонавин Вебб
|Технический нокаут (колени)
|CFFC 28: Brenneman vs. Baker
|
|align=center|1
|align=center|2:41
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-8 (1)
|| Шедрик Гудридж
|Удушающий приём (сзади)
|CFFC 26: Sullivan vs. Martinez
|
|align=center|2
|align=center|1:44
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Не состоялся 
|align=center|14-8 (1)
|| Кайл Бейкер 
|Без результата
|CFFC 23: La Nsang vs. Baker
|
|align=center|1
|align=center|0:24
|Верхний Мерион, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-8
|| Джейсон Лоук
|Нокаут (удар)
|CFFC 17: Nsang vs. Louck
|
|align=center|1
|align=center|2:30
|Довер, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-8
|| Хесус Мартинес
|Технический нокаут (удары)
|Bellator 68
|
|align=center|1
|align=center|0:36
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-8
|| Сэм Оропеза
|Удушающий приём (треугольник)
|Matrix Fights 5
|
|align=center|2
|align=center|0:56
|Филадельфия, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-7
|| Дрю Пузон
|Единогласное решение
|ROC 38: Ring of Combat 38
|
|align=center|3
|align=center|4:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-6
|| Кейси Манрике
|Технический нокаут (удары)
|ROC 37: Ring of Combat 37
|
|align=center|2
|align=center|1:03
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-6
|| Юрая Холл
|Нокаут (удар)
|ROC 35: Ring of Combat 35
|
|align=center|3
|align=center|1:37
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
|| Митч Уайтсел
|Удушающий приём (сзади)
|ROC 34: Ring of Combat 34
|
|align=center|1
|align=center|3:09
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-5
|| Костас Филиппу
|Технический нокаут (удары)
|ROC 33: Ring of Combat 33
|
|align=center|1
|align=center|0:11
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
|| Крис Прайс
|Удушающий приём (гильотина)
|C3: Furious
|
|align=center|1
|align=center|1:37
|Хаммонд, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-4
|| Стив Эван До
|Болевой приём (рычаг локтя)
|C3: Domination
|
|align=center|1
|align=center|1:03
|Хаммонд, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-4
|| Джош Микс
|Болевой приём (рычаг локтя)
|MFL: Michiana Fight League
|
|align=center|1
|align=center|1:03
|Саут-Бенд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-4
|| Джеймс Ли
|Болевой приём (залом ноги)
|KOTC: Explosion
|
|align=center|1
|align=center|3:51
|Маунт Плезант, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|| Шон Маккалли
|Болевой приём (рычаг локтя)
|CFC 1: Cage Fighting Championships 1
|
|align=center|1
|align=center|0:59
|США
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
|| Джулио Паулино
|Единогласное решение
|CFC 1: Cage Fighting Championships 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|США
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|| Эрик Бреттин
|Нокаут
|Heartland: Ground n Pound
|
|align=center|1
|align=center|0:18
|Саут-Бенд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
|Джим Мартенс
|Единогласное решение
|KOTC: Mass Destruction
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Маунт Плезант, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Брендон Гриффин
|Болевой приём (рычаг локтя)
|KOTC: Meltdown
|
|align=center|1
|align=center|0:52
|Индианаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|| Джейсон Лоу
|Болевой приём
|UFL 2: United Fight League 2
|
|align=center|1
|
|Индианаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Стив Лэпир
|Нокаут (удары)
|Heartland: Ground n Pound
|
|align=center|1
|align=center|0:40
|Саут-Бенд, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Ноэль Гомес
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UT: Ultimate Throwdown
|
|align=center|1
|align=center|2:25
|Мишока, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Хэлтон Флауэрс
|Нокаут
|CF: Champions Factory
|
|align=center|1
|
|Саут-Бенд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Эмерсон Рашинг
|Технический нокаут (остановка доктором)
|TFC 3: Total Fight Challenge 3
|
|align=center|1
|align=center|2:24
|Хаммонд, США
|
|}

Примечания 

Чемпионы ONE Championship
Выпускники Университета Эндрюса